

Personnes 

 Alfred d'Erbach-Fürstenau (1813-1874), homme politique hessois
 Alfred d'Erbach-Fürstenau (1905-1988), homme politique allemand
 Christian Erbach (1570-1635) organiste et compositeur allemand ;
 Christine d'Erbach (1596-1646), noble allemande ;
 Dietrich Schenk von Erbach, archevêque de Mayence de 1434 à 1459 ;
 François d'Erbach-Erbach (1754-1823), noble allemand et collectionneur d'art.

Toponyme 

 Erbach, ville d'Allemagne dans le land de Bade-Wurtemberg ;
 Erbach, ville d'Allemagne dans le land de Hesse ;
 Erbach, ville d'Allemagne dans le land de Rhénanie-Palatinat ;
 Erbach, faubourg d'Eltville dans le land de Hesse ;
 Neu Erbach, ville de Pologne renommée en Kawczyn.

Autres 
 Combat d'Erbach le 16 mai 1800.